Giuffre oder Giuffrè ist der Familienname folgender Personen:
 Adriana Giuffrè (* 1939), italienische Schauspielerin
 Aldo Giuffrè (1924–2010), italienischer Schauspieler

 Antonio Giuffrè (1493–1543), italienischer Maler
 Carlo Giuffrè (1928–2018), italienischer Schauspieler
 Jimmy Giuffre (1921–2008), US-amerikanischer Jazzkomponist
 Martin Giuffre (* 1990), kanadischer Badmintonspieler
 Matthew Giuffre (* 1982), kanadischer Squashspieler
 Virginia Roberts Giuffre (* 1983), US-amerikanische Klägerin gegen Prinz Andrew und Alan M. Deshowitz